Pierre Zaccone (1818-1895), écrivain français ;
  (1956-), historien italien.